Texel als Begriff oder Begriffsbestandteil:

 Texel, eine niederländische Nordseeinsel
 Texelschaf, eine nach dieser Insel benannte Schafrasse
 Texelgruppe, eine Gebirgsgruppe in Südtirol 
 Texel (Bildsynthese), in der 3D-Computergrafik ein Pixel einer Textur
 Techsel, mundartliche Variante von Dechsel, ein Holzbearbeitungswerkzeug

Siehe auch:
 Dexel